Э́рик Ха́ула (; род. 23 марта 1991 года в Пори, Финляндия) — профессиональный финский хоккеист. Игрок клуба «Нью-Джерси Девилз». Выступает на позиции центрального нападающего. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года в составе сборной Финляндии.

Карьера

Юниорская 
Родился в финском городе Пори, где начал заниматься хоккеем в школе местного клуба Эссят. Сезон 2008/09 провёл в клубе школы Шаттак Сент-Мари, где в 49 матчах набрал 79 (24+55) очков. В марте 2009 года поступил в Миннесотский университет, а через 3 месяца, на драфте НХЛ 2009, был выбран в 7-м раунде под общим 182-м номером клубом «Миннесота Уайлд». В сезоне 2009/10 играл за «Омаху Лансерз» выступающей в Хоккейной лиге США. С 2010 по 2013 годы провёл три сезона за хоккейный клуб Миннесотского университета.

Профессиональная 
7 апреля 2013 года подписал контракт новичка с «Миннесотой Уайлд». Дебютировал в НХЛ 29 ноября 2013 года в матче против «Колорадо Эвеланш», в котором отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. 9 декабря был отправлен «Миннесотой» в свой фарм-клуб из Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Айову Уайлд». 18 января 2014 года снова вернулся в состав «Миннесоты», в этот же день забил свой первый гол в НХЛ в ворота «Даллас Старз». В плей-офф Кубка Стэнли 2014 провёл 13 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.

После сезона 2014/15 Хаула стал ограниченно свободным агентом. «Миннесота» сделала игроку квалификационное предложение на сумму $775 тыс в год, однако Хаула оспорил это предложение в арбитражном суде, который назначил ему зарплату в $1,2 млн. за сезон. 2 августа 2015 года подписал 2-летний контракт с «Уайлд».

В сезоне 2015/16 тренеры сформировали звено из Эрика Хаулы, Джейсона Поминвилля и Нино Нидеррайтера, которое стало одним из самых эффективных в лиге. Всего Хаула провел в регулярном чемпионате 76 игр и набрал 34 (14+20) очков.

На драфте расширения 2017 года был выбран клубом «Вегас Голден Найтс». В дебютном сезоне за новый клуб провёл 76 матчей в которых набрал 55 (29+26) очков и вместе с «Вегасом» дошёл до финала Кубка Стэнли в котором его команда уступила «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1-4. Из-за травмы пропустил бо́льшую часть сезона 2018/19, в котором провёл всего 15 матчей.

27 июня 2019 года был обменян в «Каролину Харрикейнз». 24 февраля 2020 года вместе с одноклубником Лукасом Валльмарком перешёл во «Флориду Пантерз» в обмен на Винсента Трочека.

23 декабря 2020 года, в качестве неограниченно свободного агента, подписал однолетний контракт с «Нэшвилл Предаторз» на сумму $ 1,75 млн.

28 июля 2021 года , в качестве неограниченно свободного агента, подписал двухлетний контракт с «Бостон Брюинз» на общую сумму $ 4,75 млн.

Международная 
На международной арене представляет Финляндию. В составе юниорской сборной становился бронзовым призёром чемпионата мира 2009, а в составе взрослой сборной выигрывал серебро чемпионата мира 2014. Также включён в состав сборной Финляндии для участия в Кубке мира 2016.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Айова Уайлд»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»